L'82ª edizione della Coppa Spengler si è svolta dal 26 dicembre al 31 dicembre 2008 alla Vaillant Arena di Davos, in Svizzera. La squadra vincitrice è stata l'Dynamo Mosca, la quale si è imposta in finale sul Team Canada con il punteggio di 5-3.

Squadre
  -  (ospitante)
 - 
 - 
 - 
 - Team Canada

Qualificazioni

Partite

Classifica

LEGENDA:
Pt=Punti, G=Giocate, V=Vinte, VS=Vinte ai supplementari, PS=Perse ai supplementari, P=Perse, RF=Reti fatte, RS=Reti subite

Finale

Statistiche

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 

2008
Hockey su ghiaccio nel 2008